Les Loups entre eux, film français de Léon Mathot sorti en 1936
 Les Loups entre eux, film français de José Giovanni sorti en 1985